1-naftolo
 2-naftolo
 1-(2-piridilazo)-2-naftolo
 1-nitroso-2-naftolo